Са́ймонтон () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Саймонтон, Джо (1900 или 1901 — ?) — американский фермер-птицевод, якобы контактировавший с инопланетянами в 1961 году.
  (1915—1979) — американский предприниматель, один из спасителей парохода Delta Queen, основатель .
  (1838—1911) — американский политик.
  (1829—1904) — .
  (род. 1952) — американская писательница-феминистка, медиа-активистка и модель.
  (1833—1867) — американский министр и миссионер, основатель .

Прочее 
  — город в Техасе, США.

См. также 
 Саймон
 Симон
  — статистически обособленная местность в Индиане, США